St. Lawrence Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Lawrence Church (Maine), ID-Nr. 79000145
 St. Lawrence Church (Michigan), ID-Nr. 72001637

Siehe auch:
 St. Lawrence Catholic Church